MacNutt ou Macnutt sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1902-1971), compilateur de mots croisés britannique
 (1925-2020), prêtre et académicien américain
 (1873-1949), prêtre et auteur anglais
 (1865-1937), homme politique et d'affaires canadien
 (1834-1919), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 (1850-1927), homme politique canadien
 (1895-1973), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1910-1996), directeur de chorale canadien

Toponyme

, village de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme